Tuften, een methode om textiel met een pool te vervaardigen

Personen 
 Gabriel Allan Tuft (1978), Amerikaans worstelaar, beter bekend als Tyler Reks
 Svein Tuft (1977), Canadees wielrenner

Zie ook 
 Toft (doorverwijspagina)
 Tufts University, een Amerikaanse particuliere universiteit
 Olaf Tufte (1976), een Noors roeier